Family Ties – film del 2006 diretto da Kim Tae-yong
Casa Keaton (Family Ties) – serie televisiva
Family Ties – album di Fat Joe del 2019
Family Ties – singolo di Baby Keem e Kendrick Lamar del 2021